Čukljenik – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Čukljenik – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w mieście Nisz